Forner puede hacer referencia a:

Juan Bautista Pablo Forner (1756-1799); escritor español.
Lola Forner (1960-), actriz española.
Raquel Forner (1902-1988); pintora argentina.